Chwostowo () – nazwa toponimów w Rosji

 Chwostowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Chwostowo – wieś w obwodzie moskiewskim
 Chwostowo – wieś w obwodzie pskowskim
 Chwostowo – wieś w obwodzie twerskim
 Chwostowo – wieś w obwodzie włodzimierskim

Zobacz także 
 Chwosty – wieś na Białorusi
 Chwostówka – rodzaj motyli

Strony ujednoznaczniające